Mala może dotyczyć:
 Mala (1948–2020) – indyjska siostra zakonna, pierwsza przełożona Misjonarek Miłości w Polsce (1983–1988)
 Mala – tybetański lub indyjski sznur modlitewny
 Mala – rodzaj roślin z rodziny eleokarpowatych (Elaeocarpaceae)
 mala – część narządów gębowych stawonogów
 Mala – tätort w Szwecji w gminie Hässleholm
 Mala – rodzaj pająków